Уайет — английская фамилия.

Известные носители ():
 Уайет, Джеймс (1746—1813) — британский архитектор.
 Уайет, Томас (1503—1542) — английский государственный деятель, дипломат и поэт.
 Уайет, Томас (младший, 1521—1554) — организатор восстания Уайетта в январе-феврале 1554.

Известные носители  ():
 Уайет, Ньюэлл Конверс (1882—1945) — американский художник-иллюстратор.
 Уайет Хёрд, Генриетта — американская художница, дочь предыдущего.
 Уайет, Эндрю (1917—2009) — американский художник, сын Н. К. Уайета.
 Уайет, Джейми (род. 1946) — американский художник, сын предыдущего.

Другое 
 «Wyeth» («Уайет») — американская фармацевтическая компания.
 Уайет () — город в штате Миссури, США.